Краснозобый конёк () — вид птиц из семейства трясогузковых.

Описание 
Краснозобый конёк имеет длину от 14 до 15 см, размером с лугового конька. Основной цвет верхней стороны коричневый. Верх головы и спина тёмные с продольными полосами, гузка с тёмными пестринами. У взрослых птиц рыжевато-коричневое горло, у некоторых птиц красноватый рисунок имеется также на груди и по бокам. Красная окраска горла сохраняется также в зимнем наряде. Остальная нижняя сторона желтовато-белая, грудь и бока имеют чёрного цвета крапины. У молодых птиц в первую зиму горло также белое. От других коньков отличается белыми надбровьями, тонким белым глазным кольцом, светлыми краями перьев и белёсыми полосами на спине.

Вокализация 
Пение происходит преимущественно во время полёта, реже и тогда короче на земле или на ветвях. Оно состоит из начальной последовательности звуков, которая напоминает пение лесного конька, затем следуют трели или строчащие звуки и в конце часто следуют трещащий звук. Пение звучит примерно как «тсиви-тсиви-тсиви-тсиви-висс-висс-висс-твисс-висс-висс-цирр». Часто кричат сначала резко, а затем растянуто «псии» или «ции». Крик в полёте — тихое «чуп».

Распространение 
Область распространения краснозобого конька охватывает северную тайгу и тундру в Евразии от Скандинавии вплоть до Чукотского полуострова, а также западное побережье Аляски. Он заселяет, прежде всего, открытые болотистые низменности с кустарниками лиственного леса, в тайге также открытые болота.

Размножение 
Гнездо строится на земле в растительности. Откладывание яиц происходит не раньше чем в конце мая — начале июня. Кладка состоит из 4-7, чаще из 5-6 яиц. Период инкубации продолжается 10-13 дней. Высиживает кладку только самка, которую в этот период времени кормит самец. Молодые птицы становятся самостоятельными через 9-14 дней.

Примечания

Литература 
 Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney, Dan Zetterström: Der neue Kosmos Vogelführer. Kosmos, Stuttgart; 1999: S. 250-251. ISBN 3-440-07720-9 
 Einhard Bezzel: Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres - Singvögel.  Aula, Wiesbaden, 1993: S. 91-95. ISBN 3-89104-530-1

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Краснозобый конёк

Коньки
Птицы Евразии
Животные, описанные в 1811 году
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом